

Patronyme 
 Allen Hatcher, topologue américain ;
 Billy Hatcher (né en 1960), ancien joueur américain de baseball ;
 Charles Floyd Hatcher (1939-), homme politique et avocat américain ;
 Chris Hatcher (né en 1985) joueur de baseball ;
 Derian Hatcher (né en 1972), joueur américain de hockey sur glace ;
 John Bell Hatcher (1861–1904), paléontologue américain ;
 Kevin Hatcher (né en 1966), joueur américain de hockey sur glace ;
 Teri Hatcher (née en 1964), actrice américaine ;
 William Hatcher (né en 1984), basketteur américain ;

Autres 
 Billy Hatcher and the Giant Egg, un jeu vidéo.